Safari Park può indicare:

 Pombia Safari Park
 Safari Park Ravenna